Гбая (або гбая-манза-нгбака) — група мов саваннської сімʼї.

До неї належать такі мови:
 сума (50000 мовців в ЦАР станом на 1996 рік);
 бокото (130000 мовців в ЦАР станом на 1996 рік);
 гбану (95000 мовців в ЦАР станом на 1996 рік);
 гбая-боссангоа (20000 мовців в ЦАР станом на 2005 рік);
 манджа (220000 мовців в ЦАР станом на 1996 рік);
 нгбака (1,01 млн мовців в ДРК станом на 2000 рік);
 північно-західна гбая (200000 мовців в ЦАР станом на 1996 рік; 80000 мовців в Камеруні);
 південно-західна гбая (220000 мовців в ЦАР станом на 2007 рік).

Писемність 
Абетка мов гбая в ЦАР має такий вигляд.

Примітки

Зображення 

Писемності Африки
Мови Центральноафриканської Республіки
Саваннські мови